Walter König (politicus), Zwitsers politicus
 Walter König (scheikundige), Duits scheikundige
 Walter Koenig (acteur), Amerikaans acteur, speelde Mr. Chekov in Star Trek